Kim Director (13 de Novembro de 1974, na Flórida), é uma atriz americano. Atingiu seu auge na participação do filme A Bruxa de Blair 2 - O Livro das Sombras (Book of Shadows: Blair Witch 2), em 2000. Nesse filme ela atuou na pele de Kim, uma gótica perdida no tempo e no espaço, com algumas habilidades psiquicas. Ela também atuou em: Jogada Decisiva(1998), O Verão de Sam (1999), Hora do Show (2000), Elas Me Odeiam, Mas Me Querem (2004), Tony 'n' Tina's Wedding(2004), e O Plano Perfeito (2006), seu último filme até agora...

Ligações externas 
Kim Director no IMDb 

Nascidos em 1974
Atores dos Estados Unidos